Lore steht für:

 eine Güterlore, einen Transportwagen
 alle Eisenbahnfahrzeuge, die auf der „Lorenbahn“ Halligbahn Lüttmoorsiel–Nordstrandischmoor eingesetzt werden
 das Hintergrundwissen einer fiktiven Welt in Videospielen, siehe Gamersprache#Lore

Lore bezeichnet:
 eine Variante der weiblichen Vornamen Eleonore und Hannelore, zu Namensträgerinnen siehe Index
 einen fiktiven Androiden, siehe Figuren im Star-Trek-Universum #Lore
 ein Album der Folkgruppe Clannad
 Lore (2012), einen deutsch-australischen Spielfilm aus dem Jahr 2012
 Lore (Flugzeug), eine Segelflugzeug konstruiert von Paul Laubenthal
 Lore (Fernsehserie), US-amerikanische Horrorserie

Geographie:
 Lore I, ein Suco in Osttimor
 Lore II, ein Suco in Osttimor
 Lore (Iowa) in den Vereinigten Staaten
 Lore City (Ohio) in den Vereinigten Staaten

Loré bezeichnet:
 Loré, eine Ortschaft und eine ehemalige französische Gemeinde
 Loré (Verwaltungsamt), ein osttimoresisches Verwaltungsamt

Lore oder LoRe ist der Familienname folgender Personen:
 Alex LoRe, US-amerikanischer Jazzmusiker
 Charles B. Lore (1831–1911), US-amerikanischer Politiker (Delaware)

Siehe auch:
 Lorre (Begriffsklärung)
 Lohre (Begriffsklärung)
 Lora (Begriffsklärung)